Beata Virgo Maria (Latijn voor 'Gezegende Maagd Maria'), veelgebruikte afkorting van titel voor Maria, ook Engels: Blessed Virgin Mary
 BVM (merk), Belgisch merk van crossmotoren